Sucre moreno
 Moreno Valley, ciutat al Comtat de Riverside a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica
 Biografies:
Amparo Moreno (1949), actriu i artista de varietats
 Alberto López Moreno (Madrid, 1967), futbolista espanyol que jugava de davanter
 Alejandro Enrique Moreno Riera (Barquisimeto, Veneçuela, 1979), futbolista veneçolà
 Alícia Moreno Espert (Barcelona, 1957), empresària teatral i política catalana establerta a Madrid
 Ángel Luis Casero Moreno (Albalat dels Tarongers, 1972), ciclista valencià professional entre 1994 i 2005
 Antonio Moreno Domínguez (Badajoz, 1974), futbolista espanyol que ocupa la posició de migcampista
 Antonio Moreno Sánchez (Puerto Real, Cadis, 1982), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa
 Antonio Moreno del Villar (Arcos de la Frontera, 1827), militar espanyol
 Armand Moreno Gómez (València, ? - Madrid, 1994), poeta, rapsode, periodista, actor, director i guionista
 Benita Moreno (La Corunya, Galícia, 1792 - Puente del Arzobispo, Toledo, 1872), soprano espanyola
 Cristina Moreno Fernández (València, 1963), economista i política valenciana
 Cristina Moreno Mulet (Palma, 1974), secretària de polítiques socials al PSOE i consellera pel grup socialista al Consell Insular de Mallorca des de 2007
 Daniel Moreno Fernández (Madrid, 1981), ciclista espanyol
 David Moreno Estívariz (Madrid, 1991), futbolista espanyol 
 Eduardo Moreno Bergaretxe (Sant Sebastià, 1950 - Donibane Lohizune, 1976), polític basc i membre d'ETA
 Élisabeth Moreno (Tarrafal (Cap Verd), 1970), empresària i política franco-cap-verdiana
 Eloy Moreno Olaria (Castelló de la Plana, 1976), escriptor valencià
 Enrique Moreno Bellver (València, 1963-2012), futbolista valencià
 Enrique Moreno González (Madrid, 1939), metge espanyol
 Esteban Moreno, mestre compositor i director de teatres de Madrid després de la Guerra de la Independència
 Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 - 1982), compositor de sarsueles
 Felipe Moreno Rodríguez (Granada, 1929), filòsof i musicòleg andalús establert a les Illes Balears
 Fernando Moreno López (Madrid, 1973), futbolista espanyol
 Gentil Puig i Moreno (El Pont de Vilomara i Rocafort, Bages, 1934), sociolingüista i investigador català
 Gerard Moreno i Balagueró (Santa Perpètua de Mogoda, 1992), futbolista català
 Gorka Iraizoz Moreno (Pamplona, 1981), futbolista navarrès
 Héctor Alfredo Moreno Herrera (Culiacán, Mèxic, 1988), futbolista mexicà
 Ignasi Moreno Gutiérrez (Gandia, 1959), dramaturg valencià
 Ismael Moreno Chamarro
 Javier Moreno, diversos personatges
 Joan Moreno, poeta valencià del 
 José Moreno, diversos personatges
 Josep Moreno, diversos personatges
 Josep Lluís Moreno Escrivà (Riola, 1969), polític valencià
 Joyce Moreno (1974), futbolista hispano-panameny que juga de defensa
 Juan Moreno y Herrera Jiménez (Casablanca, 1948), actor hispano-francès
 Juan Carlos Moreno Cabrera (Madrid, 1956), lingüista espanyol, catedràtic a la Universitat Autònoma de Madrid
 Juan Carlos Moreno Rodríguez (Barcelona, 1975), futbolista català
 Juan Francisco Moreno Fuertes (Madrid, 1988), futbolista espanyol
 Juan José Moreno Cuenca (1961 - 2003), delinqüent
 Julio Alberto Moreno Casas (Candás, Carreño, 1958), futbolista asturià que ocupava la posició de defensa
Lenín Moreno, polític equatorià
Luis Moreno y Gil de Borja (? - Madrid, 1917), aristòcrata i polític espanyol, primer marquès de Borja
Luis Alberto Moreno Mejía (1953), diplomàtic, periodista i home de negocis colombià, President del Banc Interamericà de Desenvolupament
Lluís Moreno i Pallí (Sant Antoni de Calonge, 1907 – 1974), pedagog, folklorista, músic, director i promotor de la sardana i la dansa catalana
Marcelo Moreno Martins (Santa Cruz de la Sierra, 1987), futbolista bolivià
Mariano Moreno (Buenos Aires, Argentina, 1778 - 1811), periodista i escriptor
Mariano Moreno Mateo (Marchena, província de Sevilla, 1895 - Ciutat de Mèxic, 1971), advocat
Moreno o Tomás Hernández Burillo (Saragossa, 1930 - 1982), futbolista espanyol
Nahuel Moreno (Hugo Bressano Capacete Alberdi, Buenos Aires, 1924 - 1987), dirigent trotskista argentí
Óscar Sielva Moreno (Olot, 1991), futbolista català que juga de centrecampista
Pablo Moreno de Alborán (Màlaga, 1989), cantant espanyol
Pablo Moreno Rebollo (Arganda del Rey, 1963), ciclista espanyol
Patricia Moreno Sánchez (Madrid, Espanya 1988), gimnasta artística espanyola guanyadora d'una medalla olímpica
Rafael Moreno Aranzadi (Bilbao, Biscaia, ?), futbolista basc
Ramón Moreno Grosso (Madrid, 1943 - 2002), futbolista
Ricardo Moreno Abad (Logronyo, 1966), futbolista riojà que ocupava la posició de defensa
Rita Moreno (Humacao Puerto Rico, 1931), actriu
Roberto Moreno, pilot de Fórmula 1
Rodrigo Moreno Machado (Río de Janeiro, 1991), futbolista brasiler nacionalitzat espanyol
Roland Moreno (El Caire, Egipte, 1945 - París, 2012), inventor francès
Salvador Moreno Manzano (Orizaba, Veracruz, 1916 - Ciutat de Mèxic, 1999), compositor, historiador de l'art i pintor mexicà
Selina Moreno (Madrid, 1972), nadadora de llarga distància
Silvestra Moreno i García, directiva de serveis socials catalana
Vicente Moreno González (Cadis, 1778 - Urdazubi, 1839), militar espanyol
Yipsi Moreno González (Camagüey, 1980), atleta cubana especialista en llançament de martell